Noailhac (Aveyron)
 Noailhac (Corrèze)
 Noailhac (Tarn)